Osoby o tym nazwisku:
 Jan Antonín Koželuh – czeski kompozytor
 František Koželuh – czeski piłkarz i trener piłkarski
 Karel Koželuh – czeski, tenisista, piłkarz, hokeista
 Leopold Koželuh – czeski kompozytor